

Cinema 
 Il colonnello Redl – film del 1985 diretto da István Szabó

Persone 
 Alfred Redl – militare, colonnello dell'esercito austro-ungarico
 Barbara Redl – attrice austriaca
 Christian Redl – attore e musicista tedesco
 Gerhard Redl – ex bobbista ed ex velocista austriaco